Trapezuntsko Carstvo
 Trabzon, grad u Turskoj
 Trabzon (pokrajina), pokrajina u Turskoj

en:Trebizond